Víz
 Aqua (együttes)
 Aqua Computer
 Aqua (felhasználói felület)
 Aria (manga) korábbi neve
 Aqua (Asia-album)